Southern Region kan syfta på följande platser:

Israel 

 Södra distriktet, distrikt,

Malawi 

 Södra regionen (Malawi), region, 

Robotskapade Israelförgreningar
Robotskapade Malawiförgreningar